

Patronymie 
 Michel Louvain (1937-2021) est un chanteur québécois.
 Étienne Louvain (1969- ) est un journaliste et un animateur belge.

Toponymie

Villes 
 Louvain est une ville de Belgique, située dans la province du Brabant flamand, nommée Leuven en néerlandais.
 Louvain-la-Neuve est une ville de Belgique, située dans la province du Brabant wallon.
 Leuven est un village des Pays-Bas situé dans la province de Gueldre. A contrario de la ville belge de Louvain qui se nomme Leuven en néerlandais, son nom n'a pas été francisé en Louvain.

Voiries

Chaussée de Louvain, section de la route nationale 2 en Belgique.
 Chaussée de Louvain, section de la route nationale 3 en Belgique.
 Rue de Louvain, l'une des rues du pentagone de la ville de Bruxelles.

Boulevard de Louvain, un boulevard de la ville de Marseille.

Enseignement 
La KULeuven, pour Katholieke Universiteit Leuven, est une université belge néerlandophone  dont le siège est à Louvain, dans la province du Brabant flamand.
 L'UCLouvain, pour Université catholique de Louvain est une université belge francophone dont le siège est à Louvain-la-Neuve, dans la province du Brabant wallon.
 La Louvain School of Management est une école de sciences de gestion établie à Louvain-la-Neuve qui est une des composantes de l'UCLouvain.

Culture 
 Louvain-la-Neuve, est le titre d'une chanson du Folklore estudiantin en Belgique, composée par le chanteur français Edouard Priem en 1996.

Politique 
 L'affaire de Louvain désigne une crise politique en Belgique, ayant eu lieu  entre le  et le  à propos de la scission de l'Université catholique de Louvain en une aile francophone (devenue l'UCL) et une aile néerlandophone (devenue la KU Leuven).

Informatique 
 Méthode de Louvain, algorithme de détection de communautés dans des réseaux

Note set références 

Homonymie de toponyme